Il doppio maschile del BNP Paribas Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Marc López e Rafael Nadal erano i detentori del titolo, ma Nadal ha deciso di non partecipare. López ha giocato in coppia con Marcel Granollers ma sono stati sconfitti al secondo turno.

I gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Treat Conrad Huey e Jerzy Janowicz per 6-3, 3-6, [10-6].

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (primo turno)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (ritirati)

  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (ritirati)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

 

BNP Paribas Open 2013
ATP World Tour 2013